John Stevens is de naam van verschillende personen:

John Stevens (uitvinder) (1749-1838)
John Paul Stevens (1920–2019)
John Stevens (jazzdrummer)